In 1931/32 werd het twaalfde Midden-Silezisch voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Zuidoost-Duitse voetbalbond. De competitie was een tussenstation tussen de regionale competities en de Zuidoost-Duitse eindronde. 
 
De clubs uit Breslau namen niet meer deel aan de competitie, maar de vicekampioen van Breslau, zou wel tegen de Midden-Silezische kampioen spelen voor een ticket voor de Zuidoost-Duitse eindronde. Omdat de competitie te lang duurde werd de wedstrijd uiteindelijk niet gespeeld en werd Breslauer SC 08 rechtstreeks afgevaardigd. De club werd tweede achter Beuthen SuSV 09 en plaatste zich ook voor de eindronde om de Duitse landstitel, waar de club in de eerste ronde door Holstein Kiel verslagen werd.

A Klasse

Gau Oels

Gau Brieg

Gau Namslau

Gau Obernigk-Trachenberg

Eindronde

Voorronde Ostkreis 
 Heen

 Terug

 Beslissende wedstrijd

Voorronde Westkreis
 Heen

 Terug

Finale
 Heen

Terug

 Beslissende wedstrijd

Tweede deelnemer Zuidoost-Duitse eindronde
Omdat de competitie in Midden-Silezië te lang duurde werd de wedstrijd tegen Brieg niet meer gespeeld en werd Breslauer SC 08 afgevaardigd naar de eindronde.

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie

Midden-Silezisch voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1931/32